Pedraza (Espanha)
Pedraza (Venezuela)
Pedraza (Colombia)

Desambiguações de topônimos